Kliszów kan syfta:

Kliszów (Nedre Karpaterna) – en ort i Nedre Karpaterna i Polen
Kliszów (Nedre Schlesien) – en stad i Nedre Schlesien i Polen

Se även
 Slaget vid Kliszów